Хосни, Хусни () — имя и фамилия арабского происхождения, этимологически «Хусни» является производным от имени .

Фамилия 
 Хусни, Али (род. 1994) — иракский футболист.
 Хосни, Виссем — тунисский бегун на длинные дистанции.
 Хосни, Мохамед — сингапурский бегун на короткие дистанции.

Имя 
 Хосни Мубарак
 Аз-Займ, Хусни
 Хусни аль-Барази

Арабские имена